Кулебя́кин — русская фамилия. Известные носители:

 Кулебякин, Александр Парфентьевич — Георгиевский кавалер; ротмистр; 22 августа 1877.
 Кулебякин, Вячеслав Александрович (род. 1950) — советский легкоатлет-барьерист.
 Кулебякин, Емельян Феоктистович (1925—1967) — русский живописец.
 Кулебякин, Игорь Владимирович (род. 1962) — российский политический деятель, журналист, редактор, издатель, поэт. Главный редактор журнала «Русич» и газеты «Московские ворота» (Обнинск).
 Кулебякин, Николай Алексеевич (род. 1959) — российский фотограф.
 Кулебякин, Парфентий Терентьевич — Георгиевский кавалер; ротмистр; 30 октября 1877.